A Sveta Ana (Szent Anna) nevű települések általában templomuk védőszentjének nevét viselik:

 Horvátország
Sveta Ana falu Szentgyörgyvár községben, Kapronca-Körös megyében

 Szlovénia
Sveta Ana község a Podravska régióban
Sveta Ana pri Ložu falu Loška dolina községben, Notranjska régióban
Sveta Ana v Slovenskih goricah falu és községközpont Sveta Ana községben a Podravska régióban